Планиљас има више значења:

 Планиљас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Планиљас (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику